Иван Снитко:
 Снитко, Иван Дамианович (1896—1981) — советский инженер-контр-адмирал (1949).
 Снитко, Иван Никитович (1909—1944) — Герой Советского Союза.